

Села:
 Котів — Волинська область, Луцький район
 Котів — Рівненська область, Рівненський район
 Котів — Тернопільська область, Тернопільський район, 
 Котів — Чернігівська область, Чернігівський район, Остерська міська громада

Села:
 Котів () — Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт
 Котів () — Малопольське воєводство, Новосондецький повіт